

Чоловіки 
 Кисілевський Володимир — історик, журналіст, видавець, науковець і державний службовець, діяч української діаспори.
 Кисілевський Богдан Ізидорович — фронтовий лікар УГА та УПА.
 Даниїл-Василь Кисілевський (1902 — ?) — український священник, слуга Божий греко-католицької церкви.
 Кисілевський Кость — український мовознавець і педагог, професор Українського вільного університету, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.

Жінки 
 Кисілевська Олена Львівна — українська письменниця, журналістка, редактор і видавець, громадсько-політична та культурно-освітня діячка.
 Кисілевська-Косик Олександра Костянтинівна — літературознавець, автор підручників із методики викладання української літератури.

Див. також 
 Кисилевський Дмитро Давидович — український політик та підприємець, депутат ВРУ IX скликання (Слуга народу)

Українські прізвища